Вяльятаґузе (Väljataguse) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Вяльятаґузе — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Вяльятаґузе  — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Вяльятаґузе  — село у волості Пилтсамаа повіту Йиґевамаа.